Węgry – państwo w Europie

W Polsce 
 Węgry – część miasta Sułkowice
 Węgry – część miasta Wolbrom
 Węgry – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Żórawina 
 Węgry – część wsi Bytomsko w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Żegocina
 Węgry – część wsi Trzebieńczyce w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Zator
 Węgry – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Turawa 
 Węgry – część wsi Wysocko w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Laszki
 Węgry – część wsi Białobrzegi w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Białobrzegi
 Węgry – część wsi Jastkowice w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Pysznica
 Węgry – osada w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Sztum 
 Węgry – część wsi Golasowice w woj. śląskim, w pow. pszczyńskim, w gminie Pawłowice
 Węgry – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce
 Węgry – dawna gromada w powiecie opolskim
 Węgry – dawna gromada w powiecie wrocławskim

Zobacz też 
 Węgrów